(562) Саломея () — астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу S. Он был открыт 26 марта 1905 года немецким астрономом Максом Вольфом в Обсерватории Хайдельберг-Кёнигштуль и назван в честь Саломеи, дочери Иродиады.

См. также 
 Список астероидов (501—600)
 Классификации малых планет

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 2 до 40 км